Oblężenie Konstantynopola (626)
 Oblężenie Konstantynopola (674–678)
 Oblężenie Konstantynopola (717–718)
 Oblężenie Konstantynopola (1422)

Zobacz też 
 
 Zdobycie Konstantynopola (strona ujednoznaczniająca)